Novellus ist der Name folgender Personen:

 Augustinus Novellus (um 1240–1309), Augustiner-Eremit und Kanzler

Novellus ist das Cognomen folgender Personen:

 Helstrius Novellus, römischer Offizier

Siehe auch:
 Novellus Systems, US-amerikanischer Hardwarehersteller